Världsmästerskap 1959 kan avse:

Formel 1-VM 1959
Roadracing-VM 1959
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1959
Världsmästerskapen i konståkning 1959
Världsmästerskapen i skidskytte 1959
Världsmästerskapet i basket för herrar 1959
Världsmästerskapet i basket för damer 1959
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1959